«Sorry for Party Rocking» — другий студійний альбом американського гурту «LMFAO». Випущений 21 червня 2011 року.

Списки композицій

Чарти

Чарти

Чарти в кінці року

Примітки 

Альбоми LMFAO
Англомовні музичні альбоми